El Mangal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Mangal, Oaxaca, 
 El Mangal, Medellín, 
 El Mangal, Ignacio de la Llave, 
 El Mangal, Campeche, Palizada, 

Robotskapade Mexikoförgreningar